Naegelen est un patronyme porté notamment par :
 Christophe Naegelen (1983-), homme politique français ;
 Denis Naegelen (1952-), joueur de tennis et homme d'affaires français ;
 Karl Naegelen (né en 1979), compositeur français ;
 Marcel-Edmond Naegelen (1892-1978) , homme politique français ;
 Nicolas Naegelen (?-), ingénieur du son français.
 René Naegelen (1894-1976) (frère de Marcel-Edmond Naegelen), homme politique français.